Lennox kan syfta på:

 Lennox, Skottland – en region i Skottland
 Lennox (klan) – en skotsk klan

Personer med Lennox som tilltalsnamn
 Lennox Lewis
 Lennox Sebe

Personer med Lennox som efternamn
 Annie Lennox
 Emilia Mary Lennox
 Esmé Stewart, 1:e hertig av Lennox
 Matthew Stewart, 4:e earl av Lennox

Skotska efternamn